Mestral, apellido, puede referirse a:

 el fotógrafo Auguste Mestral; o
 el ingeniero George de Mestral.